Les lucioles sont un genre d'insectes de l'ordre des coléoptères, de la famille des Lampyridae.
 La Luciole est la monnaie locale complémentaire d'Ardèche. Créée en 2011, légalisée par la loi ESS du  (loi relative à l'économie sociale et solidaire), elle a cours en Ardèche du Sud et Méridionale.
 Luciole est un logiciel libre pour la réalisation de films d’animation.
 Luciole est une chanteuse française.
 Luciole est le nom d'un personnage du manga Samurai deeper Kyo.
 Le Caudron C.270 Luciole est un avion biplan des années 1930.
 La Luciole est un avion ULM de construction amateur.
 Luciole est une police d'écriture inclusive conçue spécifiquement pour les personnes malvoyantes.

Homonymie
Coléoptère (nom vernaculaire)
Lampyridae
Police d'écriture